Sanitätssoldat steht für:

 einen Soldat im Sanitätsdienst
 die Dienstgradbezeichnung eines Soldaten im niedrigsten Dienstgrad im Zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr, siehe Soldat (Sammelbezeichnung für Dienstgrade der Bundeswehr)